Le lur, un ancien instrument de musique scandinave.
 Le lur, une ancienne monnaie bretonne.
 Lur est une localité située dans la commune de Tanum en Suède.